Miejscowości w USA:
 Egypt – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Craighead
 Egypt – jednostka osadnicza w stanie Arkansas, w hrabstwie Etowah
Gminy w USA:
 Egypt (ang. Egypt Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Ashley
 Egypt (ang. Egypt Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Carroll
 Egypt (ang. Egypt Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Yancey

Zobacz też 
 Egipt
 New Egypt